Il singolare del torneo di tennis ATP Bordeaux 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Pablo Arraya che ha battuto in finale Juan Aguilera 7-5, 7-5.

Teste di serie

 Mario Martínez (primo turno)
 Diego Pérez (quarti di finale)
 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Pablo Arraya (campione)

 Bernard Boileau (primo turno)
 Fernando Luna (semifinali)
 Roberto Argüello (quarti di finale)
 Stefan Simonsson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1983